A competição de velocidade masculino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 foi realizada no Hualindong Ski Resort, em Yanqing, Pequim, em 12 de fevereiro.

Medalhistas

Resultados

Velocidade masculino